Yurok (taal), de bedreigde taal uit de Algische taalfamilie
 Yurok (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk